Eisenbahndirektion Hannover steht für

 Reichsbahndirektion Hannover, Verwaltungsbezirk der Deutschen Reichsbahn, für die Großregion Hannover, deren Vorgängerin, die Königliche Generaldirektion der Eisenbahnen und Telegraphen zu Hannover, und die Nachfolgerin, die Bundesbahndirektion Hannover
 Das Eisenbahn-Direktionsgebäude in Hannover (Reichsbahndirektion Hannover#Verwaltungsgebäude Joachimstraße 8), erstmals 1863 fertiggestellter Verwaltungsbau